Обсерватория Санглох () — астрономическая обсерватория, которая была построена в 1980 году на горе Санглох, Дангаринский район, Таджикистан в 90 км Ю-В. Душанбе. Является частью Института астрофизики Академии Наук Республики Таджикистан.

Руководители обсерватории

История обсерватории 
Наблюдения под руководством О. П. Васильяновской показали, что по спокойствию атмосферы Санглох лучшее место в СССР (30 % времени FWHM=0.3"). С 1957 года и до 1980 года на Саглохе работала постоянная горная станция отдела переменных звезд. Обсерватория проектировалась под руководством Добровольского Олега Васильевича. Начато строительство было в 1977 году, в 1980 году — завершено. В 90-х годах XX века купол Цейса-1000 подвергался обстрелу, пульт управления 1-м телескопом был разбит, а на главном зеркале Ц-600 есть отсколы — результат мародерства населения во время поиска цветных металлов.

Инструменты обсерватории 
 1-м RCC (Риччи-Кретьена-Куде) (D=1 м, F=13м) (производство: К. Цейс) (1980г) — в данный момент не в рабочем состоянии, рассматриваются варианты восстановления силами ISON
 Светосильная камера Шмидта (110/150) или Шмидта-Кассегрена камера (возможно, что это только часть 1-м телескопа)
 Цейс-600 (завезен на гору в конце 80-х) — в октябре 2009 был восстановлен совместными усилиями сотрудников Института астрофизики АН РТ и команды ISON.
 19-см f/1,5 рефлектор Genon 300/1.5 (VT-78) — обзорные наблюдения ИСЗ и космического мусора (ISON)

Направления исследований 
 Наблюдение и исследование метеорных потоков, болидов на камерах типа «рыбий глаз»
 Наблюдения ИСЗ
 Исследование комет и астероидов
 Наблюдения нестационарных звезд (переменных звезд) — в целом
 Комплексные фотометрические, поляриметрические и спектральные исследования газо-пылевых оболочек нестационарных звезд типа Т-Тельца
 Наблюдение и исследование предельно слабых переменных звезд, членов Т-ассоциаций Галактики и цефеид М31
 Исследование структуры близких галактик и комплексов звездообразования в них
 Исследование оптической переменности галактик и квазаров и пекулярных галактических объектов (типа SS433).

Основные достижения 
 Разработка и активное участие в международной программе исследования кометы Галлея и её метеорных потоков (IHW и СОПРОГ) (с сентября 1984 г. на 1-м телескопе велось регулярное наблюдение и фотографирование кометы Галлея).
 Комплексные фотометрические, поляриметрические и спектроскопические исследования газовых и пылевых оболочек молодых переменных звезд, определение магнитных полей у звезд типа Т-Тельца по поляриметрическим наблюдениям их излучения, поверхностных свойств астероидов.

См. также 
 Институт астрофизики Академии Наук Республики Таджикистан
 Гиссарская астрономическая обсерватория
 Академия наук Республики Таджикистан
 Обсерватория Душак-Эрекдаг
 Список астрономических инструментов

Примечания

Ссылки 
 Описание обсерватории
 Возрождение Санглокской обсерватории
 Карта с указанием объектов на территории обсерватории (wikimapia.org)
 Новости обсерватории
 Сборник информации об обсерватории
 Первые шаги по восстановлению телескопов обсерватории Санглок в Таджикистане
 Вторая экспедиция ПулКОН на Санглок
 Astronomy in Tadjikistan
 Институт астрофизики Академии Наук Республики Таджикистан в 80-е — 90-е гг. XX в.
 Maksumov Muzaffar — страница сотрудника Института

Публикации в база денных NASA ADS:
 Поиск по слову «Sanglok»

Астрономические обсерватории Таджикистана
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в СССР
Астрономические обсерватории по алфавиту
Появились в XX веке в Таджикистане
1980 год в Таджикистане